Дискоболия:

 «Дискоболия» — польский футбольный клуб из города Гродзиск-Велькопольски. 
 «Дискоболия» — многофункциональное спортивное сооружение в городе Гродзиск-Велькопольский, Польша.